Синалоа () — муниципалитет в Мексике, штат Синалоа, с административным центром в городе Синалоа-де-Лейва. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Sinaloa с языка народа кахитас можно перевести как: место изобилия питахайи.

Площадь муниципалитета равна 6326 км², что составляет 11,03 % от площади штата.  Он граничит с другими муниципалитетами штата Синалоа: на севере с Чойсом, на востоке с Бадирагуато, на юге с Мокорито, Сальвадор-Альварадо и Гуасаве, и на северо-западе с Эль-Фуэрте, а также на северо-востоке граничит с другим штатом Мексики — Чиуауа.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 25 марта 1915 года, в его состав входит 595 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 61,9 %, промышленность и строительство — 11,4 %, сфера обслуживания и туризма — 23,8 %, прочее — 2,9 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96 %;
 водоснабжение: 85,4 %;
 водоотведение: 69,8 %.

Достопримечательности 
 Башня первой церкви иезуитов, построенная в 1635 году.
 Небольшой музей с антикварными образцами вещами.
 Бакубиритский метеорит.
 Плотина Густаво-Диас-Орбас.
 Поселение коренных жителей Окорони, сохранившее традиции и обычаи старины.

Фотографии

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Синалоа
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Синалоа